Wennemuth ist der Familienname folgender Personen:

 Gunther Wennemuth (* 1968), deutscher Anatom und Zellbiologe
 Udo Wennemuth (* 1955), deutscher Kirchenhistoriker in der Evangelischen Landeskirche in Baden